Максимцево — название населённых пунктов в России:

 Максимцево — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Максимцево — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Максимцево — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Максимцево — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Максимцево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Максимцево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Максимцево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.